EEV steht für:
 Einzugsermächtigungsverfahren, siehe Einzugsermächtigung
 fälschlich für Energieeinsparverordnung (korrekt: „EnEV“)
 Első Erdélyi Vasút, die Erste Siebenbürgener Eisenbahn
 Enhanced Environmentally Friendly Vehicle, europäischer Abgasstandard für Busse und Lastkraftwagen
 European Embedded Value, Methode zur Bewertung von Versicherungsbeständen
 Endenergieverbrauch, Bestandteil der Primärenergie

EeV steht für:
 Exa-Elektronenvolt, eine physikalische Maßeinheit, z. B. aus der Astrophysik für die Messung der Energie von Partikeln der kosmischen Strahlung

Abkürzung